Йожеф Тот () — угорське ім'я.

Відомі носії:

 Йожеф Тот (1929) — футболіст, нападник.
 Йожеф Тот (1951) — футболіст, захисник.